Pascale Loisel est une endocrinologue et sculptrice française.

Biographie 
Médecin et passionnée depuis toujours par l’art, Pascal Loisel est sculpteur depuis les années 90. Depuis, elle a travaillé avec de nombreuses galeries de renom en France et à l’étranger. Ses sculptures ont ainsi été exposées dans de nombreux lieux prestigieux (Galerie Vallois, Galerie Contini, FIAC, l'Orangerie du Sénat, Mairie de Paris, Musée Diocesano à Venise…).

Lors des élections municipales de 2020, elle est candidate sur la liste conduite par Fabien Bouglé à Versailles.

Œuvres 

Suivant le fil rouge d'une source d'inspiration qui fouille les biographies d'illustres personnages de l’histoire de l’art en retenant captif, Pascale Loisel présente avec sincérité et émotion les moments les plus intenses de leurs existences. Camille Claudel et le buste de Rodin, Diego Giacometti avec son frère Alberto - son plus grand soutien - sur ses épaules, Balthus assis lève amoureusement son visage vers sa femme, Marcel Duchamp et William Blake dévoilant leur visage énigmatique…

Pascale Loisel maîtrise avec perfection la puissance narrative et la technique de la sculpture. La pâte à bois est le matériau de départ des œuvres de Pascale Loisel. Elle lui permet la réalisation d’un moule, puis le tirage en bronze ou en résine de chacune des sculptures. Son travail de création amène le spectateur dans un univers sensible bercé d'influences artistiques.

Références

Liens externes 
 

Sculpteur français du XXIe siècle
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)
Personnalité liée à Versailles